Ариел е унисекс (използвано и за двата пола) име в английския език.

Изследване на U.S. Census за най-популярните имена показва, че през 2000 г. в САЩ с това име са наречени 539 момчета и 208 момичета. .

Ариел е име на архангел () и означава „Божи лъв (лъвица)“. Архангел Ариел е известен като ангел на новото начало.

На английски името се произнася air-ee-ul; на иврит, френски език и испански език се произнася R-E-L, а на китайски – Āi Lǐ Ěr.

Личности 
 Ариел Дюран, писател
 Ариел Гейд, актриса
 Ариел Гор, писател
 Ариел Леви, писател
 Ариел Шарон, бивш премиер на Израел
 Ариел Уолър, актриса

Места 
 Ариел – град на Западния бряг на река Йордан Палестина
 Ариел – спътник на Уран
 Ариел – софийски театър

Други 
 „Ариел“ – научнофантастичен роман от Александър Беляев;
 Ариел – героиня от пиеса на Шекспир.

Източници 

Мъжки имена
Женски имена